Чемпіонат Угорщини з футболу 1988—1989 — 87-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ференцварош взяв участь у Кубку володарів кубків 1989—1990 як фіналіст Кубку Угорщини 1988—1989.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1988—1989
Угорщина
Угорщина
1988 в угорському спорті
1989 в угорському спорті